Oribellopsis är ett släkte av kvalster. Oribellopsis ingår i familjen Oribellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Oribellopsis